Yves Landry est un animateur de radio québécois.
 Yves Landry est un historien québécois.
 G. Yves Landry (1938-1998) ancien président de Chrysler Canada.